Folgende Parteien tragen den Namen Partido Socialista Obrero (span./port.: Sozialistische Arbeiterpartei):

 Partido Socialista Obrero Español, Spanien
 Partido Socialista Obrero (1911–1919), Mexiko, Vorläufer der Partido Comunista Mexicano
 Partido Socialista Obrero (1916), Mexiko, spätere Partido Socialista de Yucatán und ab 1921 Partido Socialista del Sureste  
 Partido Socialista Obrero (1917), mexikanische Partei

Siehe auch:
 Partido Obrero Socialista, Partei in Chile
 Partido Socialista (Begriffsklärung)